Сен-П'єрр-дез-Іф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Сен-П'єрр-дез-Іф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос